In ottica, un proiettore cinematografico, un proiettore da ricerca, un proiettore di diapositive, un proiettore di luce un videoproiettore o un ingranditore.
 In automobilismo, il fanale di un veicolo.
 In matematica, una proiezione.
 Per l'illuminazione interna ed esterna, un proiettore per l'illuminazione.